Гран-при Великобритании 2013 года (официально  LXIV Formula 1 Santander British Grand Prix) — автогонка, восьмой этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года, проходивший с 28 по 30 июня на трассе «Сильверстоун», Великобритания.

Предыдущий Гран-при Великобритании «Формулы-1» проходил с 6 по 8 июля  года на этой же трассе.

Свободные заезды 
Из-за плохих погодных условий бо́льшую часть первой сессии свободных заездов все пилоты провели в боксах (ограничившись только одним установочным кругом). Лишь за пятнадцать минут до окончания сессии на трассу вышел первый пилот. Им стал Даниэль Риккардо (Toro Rosso). Следом за ним на трассе появились ещё несколько пилотов. До завершения первой сессии пройти хотя бы один полный круг удалось всего лишь одиннадцати пилотам. Многие пилоты не смогли избежать ошибок в управлении болидом на мокрой трассе, а самый серьёзный инцидент произошёл с Шарлем Пиком (Caterham), который разбил свой болид, вылетев с трассы на последнем секторе.

К началу второй сессии погода улучшилась — дождь постепенно прекратился и асфальт стал быстро подсыхать. Пилоты, начавшие вторую сессию на промежуточной резине, смогли использовать слики. Спустя 22 минуты после начала второй сессии Фелипе Масса (Ferrari) разбил свой болид — это случилось в повороте Stowe. Машина сильно пострадала, пилот пешком вернулся в боксы и на трассу больше не выезжал.
В целом, вторая сессия выдалась довольно насыщенной: асфальт просох и теперь команды смогли в полном объёме протестировать свои новинки.

На ход третьей сессии, проходившей традиционно в субботу, погода не оказала влияния: утро было прохладным и ветреным, но без осадков. Команды смогли в полном объёме продолжить работу со своими техническими новинками.
Спустя 15 минут после начала сессии на болиде Серхио Переса (McLaren) без видимых причин лопнула задняя левая шина. На трассе появились красные флаги, которые приостановили ход третьей сессии на пять минут. Механикам команды McLaren удалось оперативно устранить все повреждения подвески и кузовных элементов на болиде Серхио и он смог вернуться на трассу.

Квалификация 
Погодные условия: небольшая облачность, сухо. Воздух: +18…19 °C, трасса: +28…30 °C.

|}
Примечания
 1.  Результаты, показанные Полом ди Рестой в квалификации, решением стюардов Гран-при Великобритании были аннулированы. Контрольное взвешивание, проведённое сразу после квалификации, показало, что суммарная масса машины и пилота на 1,5 кг меньше допустимого минимума в 642 кг. Пол ди Реста был допущен стюардами к гонке, и стартовал с последнего ряда стартовой решётки.
 2.  Решением стюардов Гран-при Канады, Гидо ван дер Гарде наказан потерей пяти стартовых позиций на этом Гран-при за игнорирование синих флагов на предыдущей гонке (на протяжении целого круга ван дер Гарде, отставая в гонке от Нико Хюлкенберга на круг, не уступал последнему дорогу). За замену коробки передач уже на этом Гран-при, ван дер Гарде, решением стюардов, был наказан потерей пяти стартовых мест. Этот штраф переместил его с 21-й на 22-ю позицию стартовой решётки.

Гонка 

|-
! colspan=13|Источник
|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 28-й поул Льюиса Хэмилтона
 14-й поул команды Mercedes
 16-й быстрый круг Марка Уэббера
 34-й быстрый круг команды Red Bull-Renault
 3-я победа Нико Росберга
 12-я победа команды Mercedes
 1 002-е очко Льюиса Хэмилтона
Выборка сделана на основе данных, опубликованных ресурсом StatsF1

Ссылки 
 
 

 Подробное описание хода гонки
 Смена шин на дистанции
 Диаграмма гонки
 "Проблемы с резиной в Сильверстоуне" - список статей, посвящённых проблемам с шинами Pirelli

Примечания 

Гран-при Великобритании